

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Żurawia – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Żurawia – osada w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki